Jméno a příjmení Jicchak Jicchaki (přepisováno též Yitzhak Yitzhaky nebo Itzhak Itzhaky) má více nositelů:

 Jicchak Jicchaki (1902) (1902–1955) – izraelský politik
 Jicchak Jicchaki (1936) (1936–1994) – izraelský politik